Das Bistum Sumbawanga (lat.: Dioecesis Sumbavangensis) ist eine in Tansania gelegene römisch-katholische Diözese mit Sitz in Sumbawanga. Es umfasst den südlichen Teil der Region Rukwa.

Geschichte  
Papst Pius XII. gründete das Apostolischen Vikariat Karema mit der Apostolischen Konstitution Quo maiora am 10. Mai 1946 aus Gebietsabtretungen des Apostolischen Vikariates Tanganika. 

Mit der Bulle Quemadmodum ad Nos wurde sie am 25. März 1953 zum Bistum erhoben. Am 24. Oktober 1969 nahm es den aktuellen Namen an. Einen Teil seines Territoriums verlor es am 23. Oktober 2000 zugunsten der Errichtung des Bistums Mpanda. Am 21. Dezember 2018 wurde das Bistum Sumbawanga dem Erzbistum Mbeya als Suffraganbistum unterstellt.

Ordinarien

Apostolischer Vikar von Karema
 James Holmes-Siedle MAfr (29. Juli 1946 – 25. März 1953)

Bischöfe von Karema
 James Holmes-Siedle MAfr (25. März 1953 – 5. August 1958, Ernennung zum Bischof von Kigoma)
 Charles Msakila (13. November 1958 – 24. Oktober 1969)

Bischöfe von Sumbawanga
 Charles Msakila (24. Oktober 1969 – 23. Februar 1994)
 Damian Kyaruzi (21. April 1997 – 19. April 2018)
 Beatus Christian Urassa OSS (seit 19. April 2018)

Statistik

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Diözesen
 Römisch-katholische Kirche in Tansania

Weblinks 
  (englisch)
 Eintrag über das Bistum Sumbawanga auf Giga-Catholic (englisch)

Einzelnachweise 

 
Sumbawanga
Sumbawanga
Gegründet 1946